Serie A i fotboll 1933/1934 vanns av Juventus FC.

Slutställning

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

1933 i Italien
1934 i Italien
Fotbollssäsongen 1933/1934
1933/1934